Het ATP-toernooi van Stuttgart 1998 (met de officiële naam Eurocard Open) werd gespeeld van 26 oktober tot en met 1 november 1998. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Duitse stad Stuttgart.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Indoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart (indoor)